Бирюса́:

Топоним
 Бирюса — река в Иркутской области и Красноярском крае России, бассейн Ангары.
 Бирюса — река в Красноярском крае России, приток Енисея.
 Бирюса — залив Красноярского водохранилища.
 Бирюса — село в Тайшетском районе Иркутской области.
 Бирюса — деревня в Абанском районе Красноярского края.

Другое 
 «Бирюса» — завод холодильников в Красноярске.
 «Бирюса» — молодёжный образовательный форум, проводящийся с 2007 года на берегу Красноярского водохранилища.
 «Бирюса» — женский хоккейный клуб из Красноярска.